Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbył się 18 lutego w Whistler Olympic Park. Była to trzecia kobieca konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk.

Medaliści poprzednich igrzysk

Medaliści obecnych igrzysk

Wyniki

Bibliografia 

  vancouver2010.com

Przypisy 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010